Шумлево — название нескольких населённых пунктов:
 Шумлево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Шумлево — деревня в Угличском районе Ярославской области.